Agostino Ugolini – pittore italiano
Alberto Ugolini – ricercatore e accademico italiano
Alfonso Ugolini – sacerdote e venerabile italiano
Amedeo Ugolini – scrittore, giornalista e politico italiano
Andrea Ugolini – ex calciatore sammarinese
Angelo Ugolini – progettista italiano
Ascanio Ugolini – vescovo cattolico italiano
Augusto Ugolini – generale italiano
Benedetto Ugolini – autore italiano
Cesare Ugolini – vescovo cattolico italiano
Cristina Ugolini – calciatrice italiana
Denis Ugolini – politico italiano
Elena Ugolini – politica e funzionaria italiana
Francesco Alessandro Ugolini – linguista e filologo italiano
Gérard Ugolini – atleta francese
Gherardo Ugolini – filologo classico italiano
Gian Angelo Ugolini – artista italiano  
Giovanni Francesco Ugolini – politico sammarinese
Giuseppe Ugolini – carabiniere italiano, MOVM
Giuseppe Ugolini – cardinale italiano
Giuseppe Ugolini – pittore italiano
Liliana Ugolini – scrittrice e drammaturga italiana
Loredano Ugolini – fumettista italiano
Luigi Ugolini – scrittore, giornalista e pittore italiano
Luigi Ugolini – arcivescovo cattolico italiano
Luigi Maria Ugolini – archeologo italiano
Lydia Ugolini – autrice italiana, figlia di Luigi Ugolini e zia di Vanna Bonta
Massimo Andrea Ugolini – politico sammarinese
Minicuccio Ugolini – condottiero italiano
Ombretta Ugolini – atleta italiana
Pier Antonio Ugolini – politico sammarinese
Pietro Ugolini – politico sammarinese
Rolando Ugolini – calciatore italiano
Romano Ugolini – storico italiano
Sophie Ugolini – biologa francese
Stefano Ugolini – vescovo cattolico italiano
Tiberio Ugolini – vescovo cattolico italiano
Ugolino Ugolini – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Vincenzo Ugolini – compositore e cantore italiano
Vittorio Ugolini – allenatore di pallacanestro italiano
Vittorio Ugolini – artista italiano

Pagine correlate 
Ugolino